Латвийска висша лига 2012 е 44-то издание на футболния шампионат в Латвия, който ще се играе между 24 март и 10 ноември 2012 г. Този сезон е 38-и под название Висша Лига и 21-ви след обявяването на Латвия за независима страна.

В турнира вземат участие 10 отбора, които играят помежду си 4 пъти и в края всеки е изиграл общ брой от 36 мача. Този сезон е първият, в който основна роля няма да има Латвийската Футболна Федерация, а новосформираната „Латвийска футболна висша лига“.

Участници 
По регламента на Латвийската висша лига за сезон 2011 от нея отпадат:
 ФК Олимп – 9-о място в крайното класиране и загуба в плейофния мач срещу Спартак (Юрмала)

От Първа Лига промоция печелят:
 ФШ МЕТТА/Латвийски Университет» – 1-во място в крайното класиране (директна промоция)
 Спартак (Юрмала) – 3-то място в крайното класиране, победа в плейофния мач над ФК Олимп

Класиране 

Източници: ЛФФ Вирслига

Източници 
 Сайт на Вирслигата 
 Сайт на Латвийската Футболна Федерация
 Профил в www.worldfootball.net за сезон 2012
 Профил в eurorivals.net за сезон 2012

Турнири по футбол в Латвия